Urso  es un nombre propio  masculino en su variante en español. Procede del latín Ursus o Ursu y significa «el oso». Su variante en forma femenina es Úrsula y Ursulina.

Santoral 
La celebración del santo de Urso se corresponde con:
 San Urso de Aosta, 1 de febrero
 San Urso de Rávena, 13 de abril
 San Urso de Loches, 27 de julio
 San Urso de Auxerre, 30 de julio

Personajes célebres 
 Jacobo Urso  (Dolores, 7 de abril de 1899 – Buenos Aires, 6 de agosto de 1922) un jugador de Club Atlético San Lorenzo de Almagro que en la época amateur murió víctima de un golpe recibido en un partido de fútbol.

Véase también 
 Anexo:Santoral católico

Referencias

Nombres masculinos
Nombres latinos